Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2013 de l'Open d'Australie.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Jerzy Janowicz et Martin Kližan sont têtes de série pour leur première participation au tableau final du tournoi.
 Le Letton Ernests Gulbis déclare forfait un mois avant le début de la compétition.
 L'Américain Mardy Fish déclare forfait à la suite d'une opération cardiaque, ile est remplacé du Tcheque Jan Hájek.
 Finaliste l'an passé et absent du circuit depuis six mois pour cause de blessure au genou, Rafael Nadal déclare forfait pour le tournoi à la suite d'un virus intestinal qui a gêné sa préparation, ile est remplacé du l'Australien Matthew Ebden.
 Pourtant invité par la fédération française de tennis, Nicolas Mahut, blessé au genou et incertain, laisse son invitation à Josselin Ouanna. Finalement, Nicolas Mahut est remis mais ne dispute que le double avec Michaël Llodra. Le forfait de John Isner arrivera trop tard après le début du tournoi de qualification pour permettre au  mondial d'entrer dans le tableau.
 John Isner,  mondial, est forfait à cause d'une blessure au genou droit contractée lors de la Coupe Hopman. Il est remplacé par le  Tim Smyczek.
 Jürgen Zopp déclare forfait avant le tournoi, ile est remplacé du l'Americain Jesse Levine.
 On notera également l'absence de Robin Söderling (mononucléose).
 L'Argentin David Nalbandian décide de faire l'impasse sur l'Open d'Australie pour se consacrer pleinement au premier tour de la Coupe Davis qui se joue une semaine après la fin du tournoi. Il est remplacé par Mikhail Kukushkin.
 Wu Di est le premier joueur chinois à participer au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem grâce à l'invitation de l'organisation du tournoi.

Pendant le tournoi 
 Julian Reister,  mondial, est le joueur qualifié le moins bien classé. Le mieux classé est Ričardas Berankis . Le joueur invité le moins bien classé est Luke Saville,  mondial. Somdev Devvarman, qui bénéficie d'un classement protégé, est classé  mondial au début du tournoi.
 Matchs gagnés en remontant un déficit de deux sets :
 Radek Štěpánek contre Viktor Troicki (, 5-7, 4-6, 6-3, 6-3, 7-5) ;
 Mikhail Youzhny contre Matthew Ebden (, 4-6, 6-7, 6-2, 7-6, 6-3) ;
 Florian Mayer contre Rhyne Williams (, 2-6, 3-6, 6-2, 7-6, 6-1) ;
 Jerzy Janowicz contre Somdev Devvarman (, 6-7, 3-6, 6-1, 6-0, 7-5) ;
 David Ferrer contre Nicolás Almagro (1/4 de finale, 4-6, 4-6, 7-5, 7-6, 6-2).
 Balles de matchs sauvées :
 2 - Florian Mayer contre Rhyne Williams ;
 1 - Mikhail Youzhny contre Matthew Ebden et Jarkko Nieminen contre Tommy Haas.
 À partir du deuxième tour, la France est la nation la mieux représentée avec 8 joueurs. Elle égale même ses records de 1965, 1973 et 1998 avec 4 compétiteurs (Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon et Jérémy Chardy) qualifiés pour le stade des 1/8 de finale. En 1/4 de finale, la France et l'Espagne ont toutes deux 2 joueurs toujours en course.
 Un Grand Chelem sans grande surprise, sauf la qualification de Jérémy Chardy aux dépens de Juan Martín del Potro () au . Le  mondial, non tête de série, est même le dernier concurrent en quart de finale qui n'appartient pas aux 10 meilleurs joueurs mondiaux présents à Melbourne.
 La victoire de Roger Federer () sur Bernard Tomic au  est sa  en Grand Chelem, ce qui est un record. Après sa victoire en 1/8 de finale sur Milos Raonic, il atteint son  de finale consécutif en Grand Chelem.
Roger Federer atteint le stade des quarts de finale sans perdre un set ni même sans perdre une seule fois son service, série stoppée en quarts par Jo-Wilfried Tsonga (5 breaks concédés et 2 sets perdus).
 Stanislas Wawrinka () est passé tout près d'interrompre la folle série de désormais 15 quarts de finale disputés de suite par Novak Djokovic () au terme d'un match de haut niveau qui a dépassé les 5 heures de jeu (6-1, 5-7, 4-6, 7-6, 10-12). Par la suite, le Serbe s'est qualifié pour sa  en Grand Chelem de rang.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché) 

 Protected ranking (classement protégé)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis en Australie en 2013
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2013